Хаммар — имя собственное.

Персоналии 
 Хаммар, Фредрик (род. 2001) — шведский футболист.
 Хаммар, Юхан (род. 1994) — шведский футболист.

Топонимы 
 Хаммар — солёное озеро, расположенное на юго-востоке Ирака.